Driss El Akchaoui, een voormalig Nederlands profvoetballer.
Youssef El Akchaoui, een Nederlands profvoetballer.